Кады́рово — топоним в России:
 
 Кадырово — деревня в Белокатайском районе Башкортостана.
 Кадырово — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Кадырово — село в Илишевском районе Башкортостана.
 Кадырово — деревня в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Кадырово — село в Заинском районе Татарстана.